Big Bang může znamenat:

 anglicky velký třesk, fyzikální teorie vzniku vesmíru
Velký třesk (film, 2011) – americký akční film s Antoniem Banderasem v hlavní roli
 Big Bang (skupina), jihokorejská chlapecká skupina
 The Big Bang, album amerického rapera Busta Rhymese

Externí odkazy